Municipio de Tama puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tama (condado de Des Moines, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Des Moines.
 Municipio de Tama (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.